Мурашов Володимир Кирилович — повний кавалер ордена «Трудової Слави», заслужений працівник промисловості України.
 Мурашов Микола Миколайович — гравець київського «Динамо» з дня заснування команди, перший капітан команди.
 Мурашов Євген Ігорович — український футболіст.
 Мурашов Олександр Юрійович — радянський хокеїст.
 Мурашов Юрій Ігорович — український громадський діяч, член Громадської ради телерадіоорганізації «Суспільне мовлення України».
Прізвища